Paus Pius XII
 Avenida de Pío XII - straat in Madrid, vernoemt naar bovenstaande paus
 Pío XII (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat